Mononchulus är ett släkte av rundmaskar. Mononchulus ingår i familjen Mononchulidae. 

Mononchulus är enda släktet i familjen Mononchulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Mononchulus